Гран-при Макао — соревнование в области моторных видов спорта, ежегодно проводящееся в одном из специальных административных регионов Китая — в Макао. Соревнование традиционно проходит в один из уик-эндов ноября.

Соревнование известно тем, что в рамках одного соревнования на уличной трассе проводят свой уик-энд и мотоциклетные и автоспортивные соревнования. Наиболее значимыми является этап Формулы-3, FIA WTCC и мотоциклетный приз.

История 
Гран-при Макао первоначально был задуман в 1954 году как охота на сокровища вокруг улиц города, но вскоре было предложено что можно провести любительское гоночное соревнование для местных энтузиастов. Гонка продолжалась как любительская до 1966 года, когда бельгийский гонщик Мауро Бьянки заявился в гонку на болиде Рено, для повышения имиджа Рено в Гонконге. Позже число профессиональных команд было всё больше.

Мотогонка была представлена в 1967 году.

В том же 1967 году произошла первая авария с летальным исходом на Гран-при: двукратный чемпион , выигравший Большой приз два года подряд (1962, 1963), погиб, когда его автомобиль, потеряв управление, врезался в стену. В связи с этой трагедией встал вопрос по поводу повышения безопасности на трассе.

C 1972 года в рамках Гран-при стала проводиться отдельная кузовная гонка. В силу особенностей трассы и регулярности проведения гонок, этап вскоре этап обрёл статус одного из самых престижных соревнований для автомобилей этого класса. С 2005 года соревнование входит в календарь FIA WTCC — официального чемпионата мира для техники этой категории.

В 1976 году на старт Гран-при впервые вышла семейная пара — Альберт и Диана Пуны.

В 1983 году проводившийся в рамках приза этап на формулической технике был преобразован в соревнования для техники класса Формула-3 (техника более старшего класса — Формулы-2 — требовала слишком больших изменений в инфраструктуре трассы). С тех пор гонка обрела статус полуофициального смотра молодых талантов для мирового автоспорта — в Макао побеждал Айртон Сенна, боролись между собой Михаэль Шумахер и Мика Хаккинен. Многие из пилотов, блиставших на трассе Guia Circuit, со временем оказались в Формуле-1 и IndyCar.
В мотоциклетном этапе в Макао выступали такие гонщики, как Кевин Шванц, Карл Фогерти, Рон Хеслем и Майкл Раттер.

Формат 

Гран-при проводится на второй или третьей неделе ноября, начинаясь в четверг и заканчиваясь в воскресенье.
Первые два дня уик-энда посвящены тренировочным и квалификационным заездам. Гоночные дни всех серий планируются на субботу и воскресенье.

Главные гонки Гран-при — этап межконтинентального кубка Формулы-3 и этап FIA WTCC — проводятся при поддержке FIA. Помимо них в рамках уик-энда проводится мотоциклетное соревнование, собирающее на старте многих бывших и действующих участников чемпионата мира по супербайку, гонка тихоокеанского чемпионата Формулы-БМВ, а также множество состязаний с участием местных гонщиков.

Рекорды круга 

 Общая характеристика трассы
Трек представляет собой городскую трассу, состоящую из длинных прямых, перемежаемых крутыми поворотами.

 Длина круга: 6,2 км
 Минимальная ширина кольца: 7 м

Гоночные рекорды круга по классам

Победители Гран-при разных лет

Соревнование среди спортивных автомобилей

Соревнование среди гоночных (одноместных) автомобилей

Первые годы

Формула-3

Соревнование среди легковых автомобилей 

До 2015 года этап входил в календарь чемпионата FIA WTCC (в рамках уик-энда разыгрывалось две равноценные гонки); с 2015 года входит в календарь .

Мотоциклетное соревнование

См. также 

 Аомыньский этап FIA WTCC

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Китай